SOSka — украинская арт-группа, созданная в Харькове в 2005 году.

История 
Галерея-лаборатория «SOSка» открылась 18 октября 2005 года молодыми художниками Николаем Ридным, Анной Кривенцовой, Белла Логачёвой и Елена Полященко в результате самозахвата одноэтажного дома в центре Харькова, став первым и самым долгосрочным проектом группы. Галерея SOSка долгое время была в Харькове единственным центром современной культуры, где проходили выставки, концерты, видеопоказы.

Состав арт-группы SOSka 
 Николай Ридный
 Анна Кривенцова
 Сергей Попов

Избранные выставки 
 2008 — «New Print Politik: Постсоветская политика и современное искусство». Украинский институт современного искусства, Чикаго, США.
 2008 — «Потягивая через соломинки». Студия Guenzani, Милан, Италия.
 2008 — «Транзит». Арт-центр «Я-галерея», Киев, Украина.
 2008 — «Социальное пространство». Социальный проект, Киев, Украина.
 2008 — «Политика улиц». Проект «Фабрика», Москва, Россия.

 2007 — «Художественный мир». Галерея Feinkost, Берлин, Германия.
 2007 — «Сообщества. Молодое украинское искусство». Галерея «Арсенал», Белосток, Польша.
 2007 — «Критичное внутри». Серия выставок программы Progressive nostalgia, Art-Athens, Афины. Греция.
 2007 — Winners of Henkel Art Award. Галерея Art point, Вена, Австрия.
 2007 — «Общественный проект». Центр современного искусства, Киев, Украина.
 2007 — «Generations.UsA». PinchukArtCentre, Киев, Украина.

 2006 — «Аварийное завершение видео». Галерея Stadtpark, Кремс, Австрия.
 2006 — «Командные цвета». Галерея F. A.I.T., Краков, Польша.
 2006 — «Новые сообщества». Кавказская биеннале современного искусства, Тбилиси, Грузия.
 2006 — «Стой! Кто идет?» «Зверевский центр» / Государственный центр современного искусства, Москва, Россия.
 2006 — «Они пошли на улице». Серия публичных мероприятий, Харьков, Киев.

 2005 — «С днем рождения!». Галерея «Цех», Киев, Украина.
 2005 — XXX. Галерея-лаборатория SOSкa, Харьков, Украина.
 2005 — «Художники SOSки». Галерея-лаборатория SOSкa, Харьков, Украина.

Ссылки 
 Группа SOSka на сайте PinchukArtCentre

Источники 

Художественные группы в современном искусстве
Культура Харькова
Творческие объединения Украины